Lista najwyższych budynków w Europie – zestawienie najwyższych europejskich wieżowców według wysokości mierzonej do najwyższego punktu (łącznie z antenami).

Wieżowce w Europie najwcześniej zaczęły powstawać w Londynie, Paryżu, Moskwie, Frankfurcie nad Menem, Stambule. Są one niższe od tych budowanych w Ameryce Północnej i Azji. Od 2018 roku najwyższy wieżowiec w Europie znajduje się w Petersburgu – jest nim Łachta Centr, który przewyższył moskiewskie budynki o rekordowej wysokości: Federację Wschód i OKO.

Lista najwyższych wieżowców w Europie

Projekty w realizacji 
Lista zawiera projekty wieżowców w czasie realizacji, których wysokość wynosi ponad 200 m.

Chronologiczna lista najwyższych wieżowców w Europie

Zobacz też 

 lista najwyższych budynków na świecie
 lista najwyższych budynków w Polsce

Przypisy 

 
Wieżowce